Palimbia carvifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Wilhelm Koch och Dc. Palimbia carvifolia ingår i släktet Palimbia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carvifolia